Europe/Africa Zone was one of three zones of regional competition in the Кубок Федерації 2008.

Group I
Venue: SYMA Sportközpont, Будапешт, Угорщина (indoor carpet)
Date: 30 січня – 2 лютого

The fifteen teams were divided into three pools of four teams and one pool of three. The four pool winners took part in play-offs to determine the two nations advancing to the Світова група II Play-offs. The nations finishing last in their pools took part in play-offs, with the two losing nations relegated to Group II in 2009.

Pools

Play-offs

  and  advanced to the 2008 World Group II Play-offs.
  and  were relegated to Group II for 2009.

Group II
Venue: Coral Tennis Club, Tallinn, Estonia (indoor hard)
Date: 30 січня – 2 лютого

The seven teams were divided into one pool of three teams and one of four teams. The winner of each pool played the runner-up of the other pool to determine which two nations would be promoted to Group I in 2009. The nations finishing third in their pools took part in play-offs with the losing nation relegated to Group II in 2009, along with the nation finishing fourth in the pool of four teams.

Pools

Play-offs 

  and  advanced to Group I for 2009.
  and  were relegated to Group III for 2009.

Group III
Venue: Master Class Tennis and Fitness Club, Yerevan, Armenia (outdoor clay)
Date: 22–26 квітня

The eleven teams were divided into one pool of five teams and one pool of six. The top team of each pool progressed to Group II for 2009.

Pools

  and  advanced to Group II for 2009.

Див. також 
Fed Cup structure

Примітки 

 Fed Cup Profile, Slovenia 
 Fed Cup Profile, Швейцарія 
 Fed Cup Profile, Нідерланди 
 Fed Cup Profile, Denmark 
 Fed Cup Profile, Румунія 
 Fed Cup Profile, Lithuania 
 Fed Cup Profile, Марокко 
 Fed Cup Profile, Сербія 
 Fed Cup Profile, Швеція 
 Fed Cup Profile, Estonia 
 Fed Cup Profile, Люксембург 
 Fed Cup Profile, Велика Британія 
 Fed Cup Profile, Болгарія 
 Fed Cup Profile, Finland 
 Fed Cup Profile, Iceland 
 Fed Cup Profile, Greece
 Fed Cup Profile, Georgia 
 Fed Cup Profile, Bosnia and Herzegovina 
 Fed Cup Profile, Norway 
 Fed Cup Profile, Туреччина 
 Fed Cup Profile, Zimbabwe 
 Fed Cup Profile, Ireland 
 Fed Cup Profile, Montenegro 
 Fed Cup Profile, Latvia 
 Fed Cup Profile, Moldova 
 Fed Cup Profile, Armenia

Посилання 
 Fed Cup website 

 
Europe Africa
International sports competitions in Budapest
Tennis tournaments in Hungary
Sports competitions in Tallinn
Tennis tournaments in Estonia
Sports competitions in Yerevan
Tennis tournaments in Armenia
21st century in Tallinn
21st century in Yerevan
січень 2008 sports events in Europe
лютий 2008 sports events in Europe
квітень 2008 sports events in Europe